Backa heißen folgende geographischen Objekte:
 Backa (Göteborg), Stadtteil von Göteborg, Schweden
 Backa (Korsnäs), Stadtteil von Korsnäs, Schweden
 Backa (Hedemora), Ort in der Gemeinde Hedemora, Dalarnas län, Schweden
 Backa (Rättvik), Ort in der Gemeinde Rättvik, Dalarnas län, Schweden
 Backa (Säter), Ort in der Gemeinde Säter, Dalarnas län, Schweden
 Backa (Gävle), Ort in der Gemeinde Gävle, Gävleborgs län, Schweden
 Backa (Kungsbacka), Ort in der Gemeinde Kungsbacka, Hallands län, Schweden
 Backa (Vimmerby), Ort in der Gemeinde Vimmerby, Kalmar län, Schweden
 Backa (Uddevalla), Ort in der Gemeinde Uddevalla, Västra Götalands län, Schweden

Siehe auch:
 Bačka
 Bacca
 Baka
 Baca